Personen:
 Beckers (geslacht), Belgische adel
 Jan Hendrik Joseph Beckers (1860-1923), een Nederlands RKSP-politicus
 Ria Beckers (1938-2006), een Nederlands PPR- en GroenLinks-politicus
 Frans Beckers (1941), een Nederlands PvdA-politicus
 Henk Beckers (1944), een Nederlands VVD-politicus
 Wim Beckers (1955), een Fries componist en muzikant
 Pierre-Olivier Beckers (1960), een Belgisch ondernemer
 Pieter Beckers (1989), een Belgisch voetballer
 Fred Beckers, een Nederlands honkballer
 Jerome Beckers (1993), een Nederlands voetballer

Overig:
 Beckers (bedrijf), een voormalige zelfstandige voedingsmiddelenproducent en later een merknaam van Goodlife Foods
 Beckers' IJzergieterij, een voormalige Nederlandse kachelfabriek en ijzergieterij

Zie ook 
Bekkers (doorverwijspagina)